Кливленд ():

Топонимы 
 Кливленд — город в штате Огайо, США
 Кливленд — город в штате Флорида, США
 Кливленд — город в штате Миннесота, США
 Кливленд — город в штате Северная Дакота, США
 Кливленд — графство в Англии
 Кливленд — международный аэропорт Кливленда Хопкинс, Огайо, США

Персоналии 
 Кливленд, Гровер (1837—1908) — 22-й (1885—1889) и 24-й (1893—1897) президент США.
 Кливленд, Джон (1613—1658) — английский поэт.
 Кливленд, Кэрол (род. 1942) — британская актриса театра и кино.
 Кливленд, Мисси (настоящее имя Аманда Ходжес; 1959—2001) — американская фотомодель и актриса.
 Кливленд, Роуз (1846—1918) — сестра президента США Г. Кливленда и первая леди США.
 Кливленд, Тайри (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Кливленд, Френсис (1864—1947) — жена президента США Г. Кливленда и 27-я первая леди США.
 Кливленд, Эзра (род. 1998) — игрок в американский футбол.

ВМФ США 
 «Кливленд» — серия лёгких крейсеров США.
 USS Cleveland (CL-55) — лёгкий крейсер одноимённой серии.
 «Кливленд» — серия из 7 американских десантных транспортов-доков.